Charles Aznavour (1924-2018) – cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena
 Hovsep Aznavur (1854-1935) – architetto ottomano di etnia armena
 Misha Aznavour – artista francese di origine armena
 Seda Aznavour – cantante e attrice francese di origine armena
 Aznavour Football Club – squadra di calcio armena